Trilby, ou le lutin d'Argail, novelle van Charles Nodier uit 1822
 Trilby (ballet), ballet uit 1870 op Nodiers novelle
 Trilby (roman), een roman van George du Maurier uit 1894
 Trilby (1914), een film van Harold M. Shaw
 Trilby (1915), een film van Maurice Tourneur
 Trilby (1923), een film van James Young
 Trilby (Nederlands hoorspel), gebaseerd op die roman
 Trilby (hoed), een deukhoed met smalle rand